Sude peut faire référence à :
 Sude, une rivière d'Allemagne ;
 Sude, une subdivision administrative d'Éthiopie.